XI сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2002 году в период с 27 марта по 17 ноября.

Команды 
В сезоне 2002 года во втором дивизионе были заявлены 111 команд. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Агрокомплект» (Рязань) на «Рязань-Агрокомплект»
 «Амур-Энергия» (Благовещенск) на «Амур»
 «Локомотив-Зенит-2» (Санкт-Петербург) на «Зенит-2»
 «Лотто-МКМ» (Москва) на «Уралан Плюс»

Также «Арсенал»-2 перестал быть фарм-клубом тульского «Арсенала» и стал обозначаться «Арсенал-2».

«Запад» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Рыбинск» было снято 12 очков.

 Результат матча «Мосэнерго» (Москва) 1:0 «Краснознаменск» был аннулирован. Команде «Краснознаменск» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Спортакадемклуб» (Москва) 2:0 «Рыбинск» был аннулирован. Команде «Рыбинск» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Юг» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Урал» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Селенга» (Улан-Удэ) было снято 6 очков, причины для санкций неизвестны.

Лучшие бомбардиры:

См. также 
 Чемпионат России по футболу 2002
 Первый дивизион ПФЛ 2002
 Первенство среди клубов КФК 2002

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2002

2002